

Мероприятия 
 4 февраля — 1-й ежегодный Dreamcast Championships.
 Март — 2-й ежегодный Independent Games Festival.
 Май 11-13 — 6-я ежегодная Electronic Entertainment Expo (E3) проводится вместе с 4-й ежегодной Game Critics Awards.
 26 июня — International Game Developers Association была переименована в Computer Game Developers Association.
 Июль — IEMA (Interactive Entertainment Merchants Association) проводит 1-ый ежегодный Executive Summit.
 NPD Group, Inc. сообщила что Electronic Arts заняла 1-е место в издании компьютерных игр в США, опередив Infogrames Entertainment, SA.
 BAFTA вручила третью премию в области мультимедиа-технологий.

Выпуски игр

Системы 
 4 марта — запуск Sony’s PlayStation 2 (PS2) в Японии.
 Апрель — Nintendo продала 100-миллионную игровую консоль Game Boy.
 10 сентября — Sega.com запускает SegaNet.

Аппаратное обеспечение 
 PlayStation 2 поступила в продажу.

Примечания